Erik Norberg kan syfta på:

* Erik Norberg (1883–1954), svensk gymnast
 Erik Norberg (född 1907), svensk politiker
 Erik Norberg (född 1942), svensk historiker
 Erik Norberg (född 1967), svensk dramatiker